"Lisa Mona Lisa" foi a canção escolhida para representar a Áustria no Festival Eurovisão da Canção 1988, interpretada em alemão por Wilfried.

Canção 
Foi a 12.ª canção a ser interpretada na noite do festival, a seguir à canção alemã "Lied für einen Freund", interpretada por Maxi & Chris Garden, e antes da canção dinamarquesa "Ka' du se hva' jeg sa'?", interpretada por Kirsten & Søren. No final, a canção austríaca terminou a competição em último lugar (21.º lugar), não logrando obter qualquer ponto (0 pontos).

Autoria 
A referida canção tinha letra e música de Klaus Kofler, Ronnie Herboltzheimer e Wilfried Scheutz e foi orquestrada no certame por Harald Neuwirth.

Letra 
A canção é uma balada na qual o cantor compara a pessoa por quem estar apaixonado com Mona Lisa, porque também é uma pessoa misteriosa, mas ao mesmo tempo arrebatadora.

Ligações externas 
  Letra e outras informações sobre a canção.

Áustria no Festival Eurovisão da Canção
Canções do Festival Eurovisão da Canção
Canções com 0 pontos no Festival Eurovisão da Canção
Canções da Áustria
Canções em alemão
Canções de 1988